A eleição municipal de Vitória em 1988 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito Hermes Laranja (PMDB) terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1989. Vítor Buaiz (PT) foi eleito prefeito de Vitória.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno

Resultados 

Vitória/ES
Eleições no Espírito Santo